Alder Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alder Hill (El Dorado County, Kalifornien)
 Alder Hill (Nevada County, Kalifornien)
 Alder Hill (Vermont)

Siehe auch:
 Alden Hill
 Alder Mountain
 Alder Peak